Brangkal (Balongpanggang)
 Brangkal (Gemolong)
 Brangkal (Karanganom)
 Brangkal (Kepoh Baru)
 Brangkal (Sooko)
 Brangkal (Wedi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing